Контра́кт — багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою, сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
 У фінансових взаєминах:
 Біржовий контракт — договір між сторонами відносно виконання угоди на поставку біржового товару проти його оплати.
 Валютний контракт — угода (договір) про обмін на встановлену дату однієї валюти на іншу за встановленим заздалегідь курсом.
 Відкритий контракт — контракт на біржі, який не ліквідується на кінець дня.
 Контракт на різницю цін
 Ф'ючерсний контракт
 Форвардний контракт
 У матеріальному постачанні:
 Гарантійний контракт — контракт, який передбачає відповідальність підрядника за експлуатаційні якості продукції, забезпечення її ремонту чи заміни в межах обумовленого терміну.
 Глобальний контракт — контракт із широким діапазоном взаємних зобов'язань сторін.
 Контракт на вивчення — контракт на попередню розробку проекту.
 Контракт «під ключ» — контракт, який передбачає зведення і введення в експлуатацію повністю готового об'єкта контрагентом замовника, який взяв на себе роботи зі здачі об'єкта.
 Простий компенсаційний контракт — контракт, який передбачає взаємну поставку товарів за узгодженими між сторонами цінами на рівну вартість.
 Строковий контракт — стандартний контракт, в якому вказаний термін (час) виконання в майбутньому
 У стосунках з/між громадянами:
 Трудовий договір — письмова угода, яка визначає організаційні, економічні та правові стосунки між роботодавцем і працівником.
 Шлюбний контракт.

Наукові теорії:
 Соціальний контракт

Друковані видання:
 Контракти

Фільми:
 «Контракт» — американський бойовик 1994 року.
 «Контракт» — американський трилер 2002 року.
 «Операція „Контракт“» — український фільм режисера Тамари Бойко.

Див також 
 Теорія контрактів
 Державно-приватне партнерство в Україні

Посилання